Windmühlenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Windmühlenberg (Niederleutersdorf) (401,8 m), bei Niederleutersdorf (Leutersdorf), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Windmühlenberg (Collm) (250,6 m), bei Collm (Wermsdorf), Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Windmühlenberg (Imbshausen) (227 m), bei Imbshausen (Northeim), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Windmühlenberg (Guhra) (207 m), bei Guhra (Puschwitz), Landkreis Bautzen, Niedersachsen
 Windmühlenberg (Tecklenburg) oder Bismarckhöhe (183,3 m), in Tecklenburg, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen; mit Bismarckturm (Tecklenburg)
 Windmühlenberg (Göritz) (180,6 m), im Hohen Fläming bei Göritz (Coswig), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Gleinaer Windmühlenberg (167,7 m), bei Gleina (Malschwitz), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Windmühlenberg (Nordsteimke) (128 m), bei Nordsteimke im kreisfreien Wolfsburg, Niedersachsen
 Windmühlenberg (Schortewitz), Erhebung bei Schortewitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, in der die Rampenkiste von Schortewitz ausgegraben wurde.
 Windmühlenberg (Langen) (Emsland) (91 m), höchste Erhebung der Lingener Höhe nahe Langen und Thuine, Landkreis Emsland, Niedersachsen

 Windmühlenberg (Wegenstedt) (86,1 m), zwischen Wegenstedt (Calvörde) und Keindorf (Oebisfelde-Weferlingen), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Windmühlenberg (Passow) (66,3 m), nahe Passow am Weisiner See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

mit noch nicht recherchierter Höhe:
 Windmühlenberg (Karlsruhe) oder Energieberg (ehemalige Mülldeponie), bei Knielingen im kreisfreien Karlsruhe, Baden-Württemberg

Windmühlenberg ist der Name eines Wohngebiets:
 Windmühlenberg (Emmerstedt), in Emmerstedt (Helmstedt), Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

Windmühlenberg ist der Name eines Naturschutzgebiets in Berlin:
 Windmühlenberg (Berlin), im Spandauer Ortsteil Gatow

Siehe auch:
 Mühlenberg